Hendersonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hendersonville (North Carolina)
 Hendersonville (Pennsylvania)
 Hendersonville (South Carolina)
 Hendersonville (Tennessee)